Soljo ima više značenja:
 Soljo (Asti)
 Soljo (Đenova)
 Soljo (Masa-Karara)
 Soljo (Vičenca)